L'Orient est rouge fut de facto l'hymne de la République populaire de Chine durant la révolution culturelle.
 L'Orient est rouge est une comédie musicale de Tseten Dolma.
 Dongfang Hong, qui signifie l'Orient est rouge, est le nom d'un programme spatial de satellite de la République populaire de Chine.